Senza limiti (Inonde mon ventre) – film del 1977 diretto da Maxime Debest
Senza limiti (Relentless) – film del 1989 diretto da William Lustig 
Senza limiti (Sous Emprise) – film del 2022, diretto da David M. Rosenthal